Склад збірної Туреччини на чемпіонаті Європи 2000 року 

Докладніше...Туреччина
Туреччина 2000